Strada statale 61 – strada statale polacca
 Strada statale 61 Liburnica – strada statale italiana